Günter Schröder ist der Name folgender Personen:

* Günter Schröder (Agrarwissenschaftler) (* 1929), deutscher Agrarwissenschaftler
 Günter Schröder (Polizist) (* 1937), deutscher Polizist und Gewerkschaftsfunktionär
 Günter Schröder (Fußballspieler) (* 1940), deutscher Fußballspieler
 Günter Schröder (Fernsehmitarbeiter) (1962/1963–2012), deutscher Fernsehschaffender und Unternehmer 

Siehe auch:
 Günther Schröder